Таванга (сельк. Та́ван кы — мышиная река) — река в России, протекает по Томской области. Устье реки находится в 2 км по правому берегу реки Корга. Длина реки составляет 47 км. Притоки — Приток, Межевая, Левая Таванга.

На реке расположен посёлок Таванга.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Обь от впадения реки Кеть до впадения реки Васюган, речной подбассейн реки — Кеть. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Код объекта в государственном водном реестре — 13010700112115200029048.

Примечания 

Бассейн Чузика
Реки Парабельского района
Реки Кедрового